Il doppio  del Challenger of Dallas 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Prakash Amritraj e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Scott Lipsky e David Martin hanno battuto in finale 7–6(7), 6–3 Vasek Pospisil e Adyl Shamasdin.

Seeds 

  Scott Lipsky /  David Martin (campioni)
  Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (quarti di finale)

  Lester Cook /  Travis Rettenmaier (primo turno)
  Bobby Reynolds /  Ryan Sweeting (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger of Dallas 2010